Marco Bayer, né le  à Uster, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le frère de Claudio Bayer.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || HC Davos || LNB ||32 ||0 ||1 ||1 ||44 ||10 ||1 ||1 ||2 ||8 
|-
|1990-1991 || HC Coire || LNB ||33 ||4 ||6 ||10 ||40 ||10 ||0 ||6 ||6 ||8 
|-
|1991-1992 || HC Coire || LNA ||35 ||5 ||10 ||15 ||50 ||10 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|1992-1993 || Zürcher SC || LNA ||35 ||5 ||3 ||8 ||54 ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|1993-1994 || Zürcher SC || LNA ||36 ||3 ||7 ||10 ||38 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1994-1995 || Kloten Flyers || LNA ||35 ||2 ||9 ||11 ||34 ||12 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|1995-1996 || Kloten Flyers || LNA ||35 ||4 ||8 ||12 ||24 ||10 ||1 ||3 ||4 ||6 
|-
|1996-1997 || Kloten Flyers || LNA ||37 ||12 ||12 ||24 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1997-1998 || Kloten Flyers || LNA ||40 ||4 ||10 ||14 ||48 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1998-1999 || Kloten Flyers || LNA ||43 ||1 ||11 ||12 ||55 ||10 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|1999-2000 || EV Zoug || LNA ||45 ||8 ||10 ||18 ||20 ||11 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|rowspan="2"|2000-2001 || EV Zoug || LNA ||27 ||1 ||8 ||9 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Davos || LNA ||16 ||0 ||7 ||7 ||29 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2001-2002 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||44 ||5 ||13 ||21 ||44 ||6 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||42 ||2 ||12 ||14 ||34 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA ||48 ||7 ||15 ||22 ||28 ||7 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2004-2005 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||42 ||4 ||10 ||14 ||59 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||41 ||3 ||12 ||15 ||74 ||12 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
|2006-2007 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||41 ||4 ||11 ||15 ||57 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2007-2008 || SC Langnau Tigers || LNA ||50 ||8 ||14 ||22 ||76 ||7 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA ||29 ||4 ||7 ||11 ||14 ||7 ||2 ||3 ||5 ||0

|721||82||192||274||810||128||11||23||34||104

|65||4||7||11||84||20||1||7||8||16

|1990 || Suisse -18 ans || CE -18 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 14 ||
|-
|1991 || Suisse -20 ans ||CM -20 ans || 7 || 0 || 2 || 2 || 14 ||
|-
|1992 || Suisse -20 ans ||CM -20 ans || 7 || 1 || 1 || 2 || 14 ||
|-
|1995 || Suisse || CM || 7 || 0 || 1 || 1 || 14 ||
|-
|1996 || Suisse || CM B || 7 || 1 || 2 || 3 || 10 || du Mondial B au total

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1972
Naissance à Uster
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Coire
Joueur du ZSC Lions
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langnau Tigers
Entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers
Sportif zurichois
Défenseur de hockey sur glace